Gonipterus — род жуков-долгоносиков (Curculionidae). Род насчитывает около 20 описанных видов, большинство из которых обитают в Австралии. Все они питаются растениями, и многие из них специфичны для одного вида-хозяина. Gonipterus gibberus и Gonipterus scutellatus заражают ряд видов эвкалипта и распространились в другие части мира, где были высажены эти деревья.

Виды 
Род включает следующие виды:
 Gonipterus balteatus  Pascoe, 1870
 Gonipterus bimaculatus  Lea, 1927
 Gonipterus bruchi Marshall, 1927
 Gonipterus cancellata Lea, 1901
 Gonipterus cinnamomeus Pascoe, 1870
 Gonipterus cionoides Pascoe, 1870
 Gonipterus citrophagus Lea, 1897
 Gonipterus conicollis Lea, 1927
 Gonipterus crassipes Lea, 1897
 Gonipterus exaratus  Fåhraeus, 1840
 Gonipterus excavata  Boisduval, 1835
 Gonipterus excavatus Boisduval, 1835
 Gonipterus excavifrons Lea, 1897
 Gonipterus fasciatus Boisduval, 1835
 Gonipterus ferrugatus Pascoe, 1870
 Gonipterus geminatus Lea, 1897
 Gonipterus gibberus Boisduval, 1835
 Gonipterus humeralis Lea, 1897
 Gonipterus hyperoides Pascoe, 1871
 Gonipterus inconspicuus Lea, 1927
 Gonipterus kanalensis Perroud & Montrouzier, 1862
 Gonipterus lateritius Lea, 1927
 Gonipterus lepidopterus  Schoenherr, 1840
 Gonipterus lepidotus  Gyllenhaal, 1833
 Gonipterus marellii  Uyttenboogaart in Marelli, 1928
 Gonipterus notographus Boisduval, 1835
 Gonipterus parallelicollis Lea, 1927
 Gonipterus platensis Marshall, 1927
 Gonipterus pulverulentus Lea, 1897
 Gonipterus reticulata Boisduval, 1835
 Gonipterus reticulatus Boisduval, 1835
 Gonipterus rufus Blackburn, 1892
 Gonipterus scabrosa Boisduval, 1835
 Gonipterus scabrosus Boisduval, 1835
 Gonipterus scutellatus Gyllenhaal, 1833
 Gonipterus sepulchralis Pascoe, 1870
 Gonipterus subfasciatus Lacordaire, 1863
 Gonipterus suturalis Gyllenhaal, 1833
 Gonipterus turbida Pascoe, 1871
 Gonipterus xanthorrhoeae Lea, 1897

Примечания 

Настоящие долгоносики
Роды жесткокрылых